IQ kan syfta på:

 IQ – ett mått på en människas intelligens, se Intelligenskvot
 IQ-test – ett psykologiskt test som avser att mäta intelligens
 IQ and Global Inequality – en kontroversiell bok från 2006
 IQ and the Wealth of Nations – en kontroversiell bok utgiven 2002
 IQ (TV-program) – ett kunskapsprogram för åttondeklassare som sändes i SVT 1989-1990
 IQ (musikgrupp) – ett brittiskt neo-rockband
 IQ (sång) – sång med Magnus Uggla
 .iq – ISO3166-kod för Irak.
 Toyota iQ – en bilmodell